Un feu d'artifice est un procédé pyrotechnique.
 Feu d'artifice PL, événement religieux et festif japonais.

Titres

Feu d'artifice 
 Feu d'artifice, peinture à l'huile de Giovanni Boldini  de 1892-1895 ;
 Feu d'artifice (Фейерверк), œuvre symphonique du compositeur Igor Stravinsky créée en 1908 ;
 Feu d’artifice (Feuerwerk), film musical allemand de Kurt Hoffmann sorti en 1954.
 Feu d'artifice (Fireworks), deuxième épisode de la saison 1 de La Ligue des justiciers : Nouvelle Génération diffusé en 2010 ;
 Feu d'artifice (Fireworks), dix-septième épisode de la saison 5 d’Awkward diffusé en 2016.

Feux d'artifice  
 Feux d'artifice, sous-titre du dernier Préludes du second cahier (1912) de Claude Debussy.
 Feux d'artifice (Murder in the Mews), nouvelle d'Agatha Christie publiée en 1936 ;
 Feux d'artifice (Book Club), troisième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2001 ;
 Feux d'artifice (Scandal Royale), vingt-et-unième épisode de la saison 5 de 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération diffusé en 2013.

Les Feux d'artifice 
 Les Feux d'artifice est un album du chanteur Calogero sorti en 2014 ;
 Les Feux d'artifice est une chanson extraite de cet album.

Voir aussi